Goodyear - empresa fabricante de pneus

Pessoas
Charles Goodyear

Localidades

Goodyear (Arizona)

Desambiguação